Stati Uniti d'America
 Sand Lake – villaggio della Contea di Kent, Michigan
 Sand Lake – territorio non organizzato della Contea di St. Louis, Minnesota
 Sand Lake – città della Contea di Rensselaer, New York